

Дунево — село в Смолянській області, входить до складу общини Смолян

Дунево — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства